Die Fußball-Amateurliga Rheinland 1965/66 war die 14. Saison der 1. Amateurliga, dem Vorgänger der Verbandsliga Rheinland, auch Rheinland-Liga genannt. Diese Liga stellte bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 

Rheinlandmeister wurde Germania Metternich. Der SSV Mülheim nahm als Rheinland-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1966 teil, scheiterte dort im Viertelfinale an Baden-Vertreter Amicitia Viernheim. Den Abstieg in die 2. Amateurliga mussten Neuling SV Prüm und der SV Niederlahnstein antreten. Für die nachfolgende Saison 1966/67 kamen als Aufsteiger aus der 2. Amateurliga der FC 1911 Horchheim, der SV Ehrang und der TuS Marienberg.

Weblinks 
 Ehrentafel Rheinlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Rheinland 1965/66 bei f-archiv.de
 1. Amateurliga Rheinland 1965/66 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik, abgerufen am 8. März 2022

Fußballsaison 1965/66
1965